Anna Medicejská (21. července 1616, Florencie – 11. září 1676, Vídeň) byla princezna toskánská, sňatkem rakouská arcivévodkyně a hraběnka tyrolská.

Život 
Narodila se jako dcera toskánského velkovévody Cosima II. a arcivévodkyně Marie Magdaleny Štýrské. Roku 1646 se v Innsbrucku provdala za svého bratrance Ferdinanda Karla Tyrolského (1628–1662), se kterým měla společné prarodiče jak z otcovy, tak z matčiny strany.

Děti 
Manželům se narodily tři dcery, z nichž jedna zemřela v den narození.

 Klaudie Felicitas Tyrolská (30. května 1653 – 8. dubna 1676), ⚭ 1673 Leopold I. (9. června 1640 – 5. května 1705), císař Svaté říše římské, král český a uherský, markrabě moravský
 dcera (*/† 19. července 1654)
 Marie Magdalena (17. srpna 1656 – 21. ledna 1669)

Anna přežila všechny své dcery a zemřela roku 1676. Pohřbena byla vedle své dcery císařovny Klaudie Felicitas v kryptě pod kaplí sv. Dominika v Dominikánském kostele ve Vídni.

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 
  Stručný životopis na stránkách The Peerage

Anna
Anna Medicejská
Arcivévodkyně
Tyrolské hraběnky
Narození ve Florencii
Úmrtí ve Vídni
Pohřbení ve Vídni
Narození 21. července
Narození v roce 1616
Úmrtí 11. září
Úmrtí v roce 1676
Ženy